AT-11 steht für:
 Beechcraft AT-11 Kansan, US-amerikanisches Schulflugzeug, Variante der Beechcraft Model 18
 AT-11 Sniper, die Nato-Bezeichnung für die sowjetische Panzerabwehrlenkwaffe 9K119 Refleks